Taifun kan syfta på:

 Taifun – detsamma som tyfon
 Taifun (film, 1914) – en amerikansk stumfilm från 1914
 Taifun (film) – en film med Clark Gable från 1932
 Taifun (raket) – en raket, utvecklat av Tyskland under andra världskriget
 Operation Taifun – en tänkt slutoffensiven mot Moskva 1941/1942
 Messerschmitt Bf 108 Taifun – ett fyrsitsigt flygplan, se Messerschmitt Bf 108
 Taifun 9M15 – en sovjetisk robot
 Taifun – en kosterbåt ritad av HJalmar Johansson 1937

Se även
 Tyfon (olika betydelser)
 Typhoon